Вемблі () — один з районів Лондона.

Інші значення:
 Стадіон національної збірної Англії з футболу:
 Новий стадіон «Вемблі», відкритий в 2007 році.
 Старий стадіон «Вемблі», відкритий в 1923 році і закритий у 2003 році.

 Крита Арена Вемблі

 Австралія:
  — один з районів міста Перт, столиці Західної Австралії

 Канада:
 Вемблі — містечко в Північній частині провінції Альберти Канади

 телебачення:
 Вемблі Фреггл () — ім'я одного з персонажів дитячого телевізійного серіалу «Скеля Фрегглів».

Див. також 
 Парк Вемблі — станція Лондонського метро
 Чемпіонат Вемблі — чоловічий тенісний турнір з 1934 по 1990 роки, проводився на стадіоні Вемблі
 Кубок Вемблі
 футбольний клуб «Вемблі»
 хокейні команди 40-х—60-х років  (Леви Вемблі) і  (Монархи Вемблі), базувалися на арені «Вемблі»